Битва на Крокусовом поле — крупнейшее сражение в ходе Третьей Священной войны, произошло между войсками Филиппа II Македонского и армией Фокидского союза в 353 г. до н. э. в Фессалии.

Борьба за Фессалию 
Фессалийский союз, также как и Фивы, был противником Фокиды в Священной войне. При этом в самой Фессалии уже полвека продолжалась борьба между свободными общинами и тиранами города Феры, стремившимися покорить всю область. Тираны пользовались поддержкой фокидян, а на помощь свободным фессалийцам пришёл Филипп II Македонский. В 354 году до н. э. ферские тираны просили о помощи стратега-автократора Фокиды Ономарха, и тот нанес македонянам два поражения и изгнал их из Фессалии.

В следующем году Филипп снова вторгся в Фессалию, объединился с войсками Лариссы и других городов, и двинулся к гавани Фер — Пагасам, годом ранее занятым македонским гарнизоном. Ферские тираны вновь обратились за помощью к Ономарху, и тот был вынужден прервать удачный поход в Беотию и двинулся на север. Одновременно афиняне направили эскадру под началом Харета для участия в осаде Пагас.

Битва 
Чтобы не допустить соединения Ономарха с его ферскими союзниками, Филипп занял позицию на полпути между Фермопильским проходом и Ферами на так называемом Крокусовом (Шафранном) поле — обширной равнине, спускающейся между Фивами Фтиотийскими и Алосом (Галом) к Пагасийскому заливу (Пагаситикос).

Армии противников были примерно равны по численности (около 20 тысяч человек каждая), но Филипп имел шестикратное преимущество в коннице — 3000 всадников против 500. Тем не менее, Ономарх, воодушевлённый предыдущими успехами, решился дать сражение в невыгодных условиях. Сам он командовал правым крылом, упиравшимся в море, а левое было под началом его брата Фаилла.

Равнина давала Филиппу преимущество, которым он умело воспользовался. Македонская конница ударила во фланг слабо прикрытому левому крылу фокидян, те обратились в бегство, после чего Филипп с фланга и тыла атаковал Ономарха и прижал его к берегу. Сам предводитель фокидян был убит в бою, 6 тысяч его наёмников погибли в сражении, либо при попытке добраться вплавь до кораблей афинской эскадры, стоявших в заливе.

Филипп Македонский постарался извлечь из победы максимальную политическую и моральную выгоду, выставив себя как мстителя за Аполлона. Перед битвой он, по свидетельству Юстина, «приказал всем своим воинам надеть лавровые венки и вступил в сражение как бы под предводительством самого бога». По окончании сражения Филипп приказал всех взятых в плен противников (около 3 тысяч человек) утопить в море как святотатцев, а труп Ономарха — распять.

Последствия 
Ближайшим результатом битвы была капитуляция Фер. Тираны Ликофрон и Пифолай сдали город в обмен на право свободного ухода. Фессалия перешла под контроль македонян. Фаилл собрал остатки разбитой армии и отвел их к Фермопилам. Попытка Филиппа развить успех и занять проход в Среднюю Грецию не удалась, так как на защиту Фермопил выступили афиняне и спартанцы. Поскольку в тылу у Филиппа оставались ещё не до конца взятая под контроль Фтиотида и Алос (Гал), сохранявший независимость при поддержке афинского флота, ввязываться в бесперспективную войну смысла не имело.

Поражение на Крокусовом поле положило предел усилению Фокидской державы и стало началом её упадка.

Примечания

Литература 
 Белох Ю. Греческая история: в 2 т. / пер. с нем. М. О. Гершензона; 3-e изд. Т. 2: Кончая Аристотелем и завоеванием Азии. — М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. — ISBN 978-5-85209-215-1
 Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). — СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. — ISBN 5-93762-013-5

Сражения по алфавиту
Сражения Македонии
Сражения в Греции
Сражения Древней Греции
Сражения IV века до н. э.
353 год до н. э.